Джамбел Лодой (в миру — Апыш-оол Шууракаевич Сат; 21 августа 1975 — 23 июня 2020) — российский религиозный деятель, Верховный лама (Камбы-лама) Тывы (2005—2010, 2019—2020).

Биография 
Родился 21 августа 1975 года в селе Хондергей Дзун-Хемчикского района Тувинской АССР.

В апреле 1992 года поступил на учебу в Гандан Пунцоглинг (дхарма-центр города Кызыл). С 1993 по 1996 годы был хуураком в Санкт-Петербургском буддийском храме «Дацан Гунзэчойнэй». С 1996 года по 2005 год продолжил образование в Индии в буддийском монастыре Дрепунг Гоманг.

В 2005 году избран на пост Камбы-ламы Тывы. Он стал 4-м иерархом тывинской буддийской церкви. Ушел с этого поста в 2010 году. С 2010 по 2019 годы был помощником Ширээти-ламы буддийского храма Устуу-Хурээ в Дзун-Хемчикском кожууне. 29 ноября 2019 года на собрании буддийского духовенства подавляющим числом голосов избран 8-м Камбы-ламой Тывы.

В начале июня 2020 года был госпитализирован в Кызыле с коронавирусной инфекцией и скончался от неё 23 июня.

Награды 
 звание «Почётный гражданин Республики Тыва»;
 памятная юбилейная медаль «В ознаменование 100-летия единения России и Тувы и 100-летия основания г. Кызыла».

Примечания

Ссылки 
 Поздравление Камбы-ламы Тувы Джамбела Лодоя
 НОВЫЙ ВЕРХОВНЫЙ ЛАМА ТУВЫ — ЦУЛТИМ БАШКЫ

Камбы-ламы
Умершие от COVID-19 в России